Sibylle steht für:

 Sibylle (Prophetin), Sibyllen, Seherinnen der griechischen Antike

Davon abgeleitet sind alle anderen Bedeutungen:
 Sibylle (Corot), ein Gemälde von Camille Corot

 Sibylle (Vorname), weiblicher Vorname
 Sibylle (Zeitschrift), Frauenzeitschrift in der DDR
 Café Sibylle, Café in Berlin
 Sibylle (2015), deutscher Spielfilm von Michael Krummenacher
 Sibylle-Klasse, Klasse von fünf 32-Kanonen-Fregatten der französischen Marine (1777–1816)

Siehe auch:
 Sibilla
 Sibilia
 Sibille
 Sibylla
 Liste von Schiffen mit dem Namen Sibylle